Dum Dum kan syfta på:

Dum Dum (stad) – en stad delstaten Västbengalen i Indien
Dum-Dum – seriefigur

Se även
Dumdumkula